El Torneig de Rabat 2018, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'abril i el 5 de maig de 2018 al Club des Cheminots de Rabat, Marroc.

La tennista belga Elise Mertens va guanyar el tercer títol de l'any, el segon consecutiu, i encadenant dotze victòries consecutives.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 
 

2018
WTA Tour 2018